Schachten bezeichnet:

 bestimmte Bergweiden in Bayern, siehe Schachten

Schachten heißen die Orte:
 Schachten (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Schachten (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schachten (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schachten (Bad Neualbenreuth), Ortsteil des Marktes Bad Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Schachten (Eschlkam), Ortsteil des Marktes Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern
 Schachten (Frauenau), Ortsteil der Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Schachten (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schachten (Grebenstein), Ortsteil der Stadt Grebenstein, Landkreis Kassel, Hessen
 Rittergut Schachten, ein unter Denkmalschutz stehendes Rittergut im Grebensteiner Ortsteil Schachten
 Schachten (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Schachten (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Schachten (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Schachten (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schachten (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schachten (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schachten (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schachten (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schachten (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schachten (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Schachten (Weihmichl), Ortsteil der Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut, Bayern
 Schachten (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Schachten ist der Familienname folgender Personen:
 Schachten (Adelsgeschlecht)
 Dietrich von Schachten (1445–1503), deutscher Autor
 Georg von Schachten (1796–1868), kurhessischer Gesandter in Wien
 Sebastian Schachten (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Werner Schachten (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm von Schachten (um 1500–1553), landgräflich-hessischer Marschall

Siehe auch:

 Schacht
 Schächten